Юбра:
 Юбра (деревня) — деревня в Труфаногорском сельском поселении Пинежского района Архангельской области
 Юбра (река) — река Пинежском районе в Архангельской области, приток Пинеги